

Кугунур — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Кугунур — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел

Див. також 
 Ізі-Кугунур
 Малий Кугунур
 Марі-Кугунур
 Поле-Кугунур
 Руський Кугунур